Серге́й Дми́триев:
 
 Дмитриев, Сергей Васильевич (род. 1959) — литовский политик.
 Дмитриев, Сергей Викторович (род. 1979) — российский историк.
 Дмитриев, Сергей Витальевич (род. 1966) — российский миллиардер, президент JetBrains.
 Дмитриев, Сергей Иванович (более известен как Моро-Дмитриев; 1882—1938) — советский футболист, российский гиревик, российский и советский тренер, художник.
 Дмитриев, Сергей Игоревич (1964—2022) — советский и российский футболист, тренер.
 
 
 Дмитриев, Сергей Сергеевич (1906—1991) — советский историк, историограф, музейный работник.